Енди Мари је освојио турнир. У финалу му је Новак Ђоковић предао меч при резултату 6:4, 3:0.

Носиоци

 Новак Ђоковић (финалиста)
 Рафаел Надал (четвртфинале)
 Роџер Федерер (четвртфинале)
 '''Енди Мари (победник)
 Давид Ферер (треће коло)
 Гаел Монфис (четвртфинале)
 Марди Фиш (полуфинале)
 Томаш Бердих ''(полуфинале)

<li> Николас Алмагро (треће коло)
<li> Жил Симон (четвртфинале)
<li> Енди Родик (прво коло)
<li> Ришар Гаске (треће коло)
<li> Михаил Јужни (прво коло)
<li> Виктор Троицки (прво коло)
<li> Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
<li> Станислас Вавринка (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2011.